Владимир Лаптев
 Лаптев, Владимир Валентинович (род. 1948) — советский и российский специалист в области теории и методики обучения.
 Лаптев, Владимир Васильевич (род. 1962) — российский политик.
 Лаптев, Владимир Викторович (1924—2012) — советский, российский юрист.
 Лаптев, Владимир Георгиевич (род. 1946) — советский и российский кинорежиссёр и актёр.
 Лаптев, Владимир Кириллович (1946—2016) — советский и российский кинорежиссёр и актёр.
 Лаптев, Владимир Никитич (более известен под фамилией Ратомский; 1891—1965) — советский актёр.